Orbita della Luna - l'orbita cosiddetta geocentrica della Luna attorno alla Terra.
 Orbita selenocentrica - l'orbita attorno alla Luna.

Pagine correlate
Orbita terrestre